Salvi (tribú), tribú de la plebs el 43 aC.
 Salvi Trifó, cap de la revolta dels esclaus a Sicília que va agafar el nom de Trifó
 Salvi (escultor), escultor romà 
 Gai Juli Salvi, artista romà
 '''Sant Salvi d'Albi, bisbe d'Albi (França) al .